Podmiejski czyściec (ang. Suburgatory, 2011–2014) – amerykański serial dramatyczny stworzony przez Emily Kapnek. Wyprodukowany przez ABC Studios dla kanału ABC.

Jego światowa premiera odbyła się 28 kwietnia 2011 roku na kanale ABC. W Polsce nadawany jest od 27 lutego 2012 roku na kanale HBO Comedy, a od 21 marca 2013 na Comedy Central Family.

10 maja 2013 ABC przedłużyło serial o trzeci sezon.

9 maja 2014 roku, stacja ABC oficjalnie ogłosiła anulowanie serialu Podmiejski czyściec

Opis fabuły 
George Altman (Jeremy Sisto) samotnie wychowujący swoją córkę Tessę (Jane Levy), postanawia wyprowadzić się z Nowego Jorku, gdy znajduje w szafce swojego dziecka paczkę prezerwatyw. Aby ją chronić zamieszkują w małym miasteczku Chatswin.

Obsada 
 Jane Levy jako Tessa Altman
 Jeremy Sisto jako George Altman, ojciec Tessy
 Cheryl Hines jako Dallas Royce, dziewczyna George'a
 Carly Chaikin jako Dalia Oprah Royce, córka Dallas
 Ana Gasteyer jako Sheila Shay, apodyktyczna sąsiadka Altmanów
 Chris Parnell jako Fred Shay, mąż Sheily
 Allie Grant jako Lisa Marie Shay−LeFrique, najlepsza przyjaciółka Tessy oraz córka Sheily i Freda
 Parker Young jako Ryan Shay, starszy brat Lisy Marie
 Alan Tudyk jako Noah Werner, dentysta i najlepszy przyjaciel George'a
 Kara Pacitto i Katelyn Pacitto jako Kenzie oraz Kaitlin, siostry−bliźniaczki i przyjaciółki Dalii
 Rex Lee jako pan Wolf, szkolny doradca zawodowy i gej
 Maestro Harrell jako Malik LeFrique, mąż Lisy Marie Shay

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2014